Милпорт има више значења:
 Милпорт (Алабама)
 Милпорт (Њујорк)